L21 est un sigle qui peut faire référence à :
 Dermite séborrhéique, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Pintail (L21), un sloop côtier de la Royal Navy ;
 HMS L21, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Renfe série L21, une locomotive espagnole.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres